Bawa est un nom masculin africain qui peut désigner :   
 Geoffrey Bawa (1919-2003), architecte srilankais.

 Bawa désigne un petit cratère d'impact sur la face cachée de la Lune.
 Bawa, un village du Cameroun dans la commune de Babadjou
 Bawa, un village du Cameroun dans la commune de Martap.